

Presentación previa 
Nick Kyrgios fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Chung Hyeon derrotó en la final a James McGee.

Cabezas de serie 

  Tim Smyczek (Cuartos de final)
  Ruben Bemelmans (Primera ronda)
  Facundo Bagnis ''(Primera ronda)
 ''' Chung Hyeon (Campeón)

<ol start=5>
  Gastão Elias ''(Cuartos de final)
  Frank Dancevic ''(Segunda ronda)
  Horacio Zeballos ''(Primera ronda)
  Yoshihito Nishioka ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Savannah 2015